Вакс () — немецкая и еврейская фамилия.

 Вакс, Анатолий Бенционович (1920—2000) — советский военный деятель, деятель науки, учёный-экономист.

 Вакс, Борис Арнольдович (1889—1941) — русский советский драматург и театральный критик, переводчик, журналист.
 Вакс, Борис Иосифович (1912—?) — советский живописец и график. 
 Вакс, Иосиф Александрович (1899—1986) — советский архитектор, дизайнер и педагог.
 Вакс, Фридхельм (род. 1963) — немецкий журналист, общественный деятель.
 Вакс, Юрий Яковлевич (род. 1976) — украинский и российский футбольный арбитр.